Суперкубок Франции по футболу 2005 () — 10-й розыгрыш Суперкубка Франции. В нём встретились чемпион Франции «Олимпик Лион» и обладатель Кубка Франции  «Осер». Матч состоялся 25 июля 2005 года на стадионе Аббе-Дешам в Осере.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2005
Матчи ФК «Осер»
Матчи ФК «Олимпик Лион»